Evelyn Vasquez, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

  : femme politique et sénatrice portoricaine ;
 Evelyn Vásquez (née en 1974) : femme politique et ministre vénézuélienne.

Homonymie de patronyme